Brnjic je naseljeno mjesto u općini Kakanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Prije popisa 1981. godine pripojeno mu je naseljeno mjesto Osredak.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Kakanj